Соревнования по волейболу на VIII Панамериканских играх проходили со 2 по 13 июля 1979 года в Кагуасе (Пуэрто-Рико) с участием 8 мужских и 8 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Кубы.

Команды-участницы

Мужчины 
 Бразилия, Венесуэла, Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США.

Женщины 
 Бразилия, Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, Перу, Пуэрто-Рико, США.

Система проведения турнира 
8 команд-участниц у мужчин провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

8 команд-участниц женского турнира на предварительном этапе разбиты на две группы. Победители групп напрямую выходят в финальный этап. Ещё две сборные-участницы финала определяются в стыковых матчах команд, занявших в группах 2-е и 3-е места. В финальном этапе 4 команды по круговой системе определяют призёров турнира. Итоговые 5—8-е места также по круговой системе разыгрывают проигравшие в стыковых матчах за выход в финал и худшие команды в группах предварительного этапа.

Результаты

Мужчины 

 2 июля: Куба — США 3:0 (15:13, 15:10, 16:14); Пуэрто-Рико — Доминиканская Республика 3:0 (15:11, 15:6, 15:8).
 4 июля: Канада — Венесуэла 3:0 (15:11, 15:12, 15:10); Бразилия — Мексика 3:0 (15:4, 15:8, 15:12).
 5 июля: Мексика — Венесуэла 3:1 (15:8, 15:7, 9:15, 15:11); Бразилия — США 3:2.
 6 июля: Канада — Доминиканская Республика 3:0 (15:9, 17:15, 15:6); Куба — Пуэрто-Рико 3:1 (15:5, 15:6, 11:15, 17:15); Мексика — США 3:0.
 8 июля: Бразилия — Пуэрто-Рико 3:0 (15:1, 16:14, 15:6); Куба — Канада 3:0 (15:9, 15:4, 15:5); Доминиканская Республика — Венесуэла 3:2 (15:10, 15:9, 13:15, 6:15, 15:13).
 9 июля: Канада — Бразилия 3:1 (3:15, 15:11, 15:10, 15:9); Куба — Венесуэла 3:0 (15:1, 15:4, 15:2); Мексика — Доминиканская Республика 3:1 (15:5, 11:15, 15:9, 15:8); США — Пуэрто-Рико 3:1 (13:15, 15:13, 15:2, 15:10).
 10 июля: Куба — Доминиканская Республика 3:0 (15:1, 15:7, 15:10); Мексика — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 15:1, 15:8).
 11 июля: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:2, 15:10); США — Канада 3:1 (15:9, 15:9, 13:15, 15:5).
 12 июля: Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (15:1, 15:4, 15:11); Канада — Пуэрто-Рико 3:0 (15:6, 15:7, 15:10); Куба — Мексика 3:0 (15:13, 15:9, 15:13); США — Венесуэла 3:0 (15:12, 15:7, 15:13).
 13 июля: США — Доминиканская Республика 3:1 (15:9, 9:15, 15:8, 15:6); Пуэрто-Рико — Венесуэла 3:2 (15:2, 12:15, 10:15, 16:14, 15:9); Канада — Мексика 3:2 (14:16, 15:8, 15:5, 9:15, 15:5); Куба — Бразилия 3:-.

Женщины

Предварительный этап

Группа А 

 2 июля: Куба — Мексика 3:1 (14:16, 15:9, 15:8, 15:2); Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (15:6, 15:13, 15:4).
 3 июля: Куба — Доминиканская Республика 3:0.
 5 июля: Мексика — Доминиканская Республика 3:0 (15:7, 15:6, 15:10).
 6 июля: Куба — Бразилия 3:0.
 7 июля: Бразилия — Мексика 3:1 (15:6, 15:5, 9:15, 15:12).

Группа В 

 3 июля: США — Перу 3:-.
 4 июля: США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:2, 15:2, 15:3); Перу — Канада 3:0 (15:5, 15:2, 15:4).
 5 июля: Канада — Пуэрто-Рико 3:0 (15:2, 15:2, 15:3).
 6 июля: Перу — Пуэрто-Рико 3:0 (15:0, 15:4, 15:0); США — Канада 3:0 (15:6, 15:3, 15:4).

Стыковые матчи 
9 июля
 Бразилия — Канада 3:1 (15:2, 15:1, 13:15, 15:7)
 Перу — Мексика 3:0 (15:6, 15:9, 15:8)

Классификационный раунд 

 10 июля: Доминиканская Республика — Канада 3:2 (11:15, 7:15, 15:9, 15:10, 15:10); Мексика — Пуэрто-Рико 3:0 (15:3, 15:1, 15:8).
 11 июля: Мексика — Доминиканская Республика 3:1 (15:5, 13:15, 15:4, 15:7); Канада — Пуэрто-Рико 3:1 (15:6, 14:16, 15:6, 15:1).
 12 июля: Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:0 (15:1, 15:7, 15:1); Мексика — Канада 3:0 (15:5, 15:3, 15:6).

Финальный этап 

 10 июля: Куба — Бразилия 3:0 (16:14, 15:4, 15:7); Перу — США 3:1 (18:16, 15:11, 6:15, 15:9).
 12 июля: Бразилия — США 3:2 (15:8, 7:15, 15:11, 7:15, 15:11); Куба — Перу 3:0 (15:12, 15:12, 15:5).
 13 июля: Перу — Бразилия 3:1 (10:15, 16:14, 15:9, 15:12); Куба — США 3:1 (15:10, 7:15, 15:8, 15:12).

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Панамериканских играх
Панамериканские игры 1979
1979 год в волейболе
Волейбол в Пуэрто-Рико